
Termin -{R32}- ima više značenja.

 R-oznake, R32: U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma otrovni gas
 BMW R32, motocikl